The Complete Master Works 2 é uma coletânea de clipes da banda Tenacious D lançada originalmente em DVD em 2008.

Faixas 
"Kielbasa"
"History"
"Wonderboy"
"Dio"
"Lee"
"Saxaboom"
"The Road"
"Hell Movie Skit"
"Kickapoo"
"Karate"
"Dude (I Totally Miss You)"
"Kyle Quit the Band"
"Friendship"
"The Metal"
"Papagenu (He's My Sassafrass)"
"Master Exploder"
"Beelzeboss (The Final Showdown)"
"Double Team"
"Fuck Her Gently"
"Tribute"
"Who Medley"
"Classico"

Álbuns de Tenacious D
Álbuns de 2008